Agartha peut désigner :
 Agartha, un royaume souterrain légendaire ;
 Agartha, un projet avorté de jeu vidéo pour Dreamcast développé par No Cliché ;
 Agartha, un manga de Takaharu Matsumoto ;
 Agartha, le premier album du rappeur français Vald, sorti en .

Voir aussi 
 Agharta et Pangaea, un double album de Miles Davis
 Les Maîtres de l'Agartha, le quatrième tome de Labyrinthes, la série de bande dessinée de Dieter et Jean Denis Pendaux
 Les Seigneurs d'Agartha, d’Isabelle Plongeon et Philippe Biones